Thalassironus är ett släkte av rundmaskar. Thalassironus ingår i familjen Ironidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Thalassironus